Билтон () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1965) — австралийский военный деятель, начальник Войскового командования Армии Австралии (2018—2019) и начальник межвидовых операций (с 2019).
  (1908—1988) — канадский политик, председатель Законодательного собрания провинции Манитоба (1966—1969).
  — британский футболист и тренер, тренер женской сборной Англии (1991—1993).
 Билтон, Каспер (род. 1991) — канадский гандболист, участник Панамериканских игр (2015).
 Билтон, Меган (род. 1991) — канадская лыжница, бронзовая медалистка Канадских игр в хафпайпе (2007).
 Билтон, Ник — британский и американский журналист.